Meckfeld ist der Name zweier Ortsteile im Landkreis Weimarer Land in Thüringen:
 Meckfeld (Bad Berka), Ortsteil der Stadt Bad Berka
 Meckfeld (Blankenhain), Ortsteil der Stadt Blankenhain